Андерсон, Элизабет (): Андерсон, Элизабет Гаррет (1836—1917) — английская женщина-врач и феминистка.
 Андерсон, Элизабет Милбэнк (1850—1921) — американская общественная деятельница и меценат.